Глинська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Глинська сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Глинська сільська рада — Кіровоградська область, Світловодський район
 Глинська сільська рада — Львівська область, Жовківський район
 Глинська сільська рада — Рівненська область, Здолбунівський район
 Глинська сільська рада — Сумська область, Роменський район
 Глинська сільська рада — Тернопільська область, Козівський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України